Кли́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Клинская улица — улица в Астрахани.
 Клинская улица — улица во Владивостоке.
 Клинская улица — улица в Волгограде.
 Клинская улица — улица в городе Воронеже.
 Клинская улица — улица в Калининграде.
 Клинская улица — улица в Москве.

Украина 
 Клинская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Клинский проезд — улица в Москве.
 Клинский проспект — улица в Санкт-Петербурге.